Dick Van Patten (1928-2015), acteur américain, homme d'affaires et défenseur de la cause animale ;
 James Van Patten (né en 1956), acteur, écrivain et producteur américain ; 
 Joyce Van Patten (née en 1934), actrice américaine ;
 Timothy Van Patten (né en 1959), réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Vincent Van Patten (né en 1957), ancien joueur américain de tennis.

Homonymie de patronyme